L'adjectif « illégitime » qualifie ce qui n'a pas de légitimité. Ce mot peut aussi faire référence à:
 Illégitime, un téléfilm français,
 Illégitime, un film franco-polono-roumain,
 l'Illégitime (Archiearis notha), une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Geometridae.

Homonymie de titre